Tails steht für:

 Tails, eine Linux-Distribution
 abgereichertes Uran, siehe Abreicherung
 die Kurzbezeichnung eines Charakters aus der Sonic-Spielereihe, siehe Miles Tails Prower

Siehe auch:
 Tail